– media franchise giapponese composto da manga, anime, videogiochi e romanzi a partire dal 1989
 – film d'animazione diretto da Mamoru Oshii del 1995
Ghost in the Shell – videogioco per PlayStation del 1997
Ghost in the Shell – film del 2017 diretto da Rupert Sanders